Такмичење у бацању копља у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 21. и 23. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светског првака из Дохе 2019. одбранио је Андресон Питерс са Гранаде.

Земље учеснице 
Учествовала су 28 атлетичара из 19 земаља.

 (2)
 (1)
 (1)
 (2)
 (2)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у бацању копља за мушкарце пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих бацача копља у 2022. години пре почетка првенства (15. јул 2022.), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 21. јула 2022. године. У квалификацијама 28 такмичара подељени су у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 83,50 метра (КВ), коју је пребацило 4 такмичара а 8 се пласирало на основу постигнутог резултата.,,,

Почетак такмичења:Група А у 17:05, група Б у 18:35 по локалном времену.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 23. јула 2022. године у 18:35 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. на сајту WA
 Званични сајт World Athletics
 Резултати у бацању копља на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном